Mike Connors ist der Name folgender Personen:

* Mike Connors (Schauspieler, 1892) (Michael O’Connor; 1892–1949), australischer Schauspieler
 Mike Connors (Schauspieler, 1925) (Kreker J. Ohanian; 1925–2017), US-amerikanischer Schauspieler